

Кромолиці — село в гміні Курник Познанського повіту Великопольського воєводства
 Кромолиці — село в гміні Поґожеля Гостинського повіту Великопольського воєводства